Le piccole volpi (The Little Foxes) – opera teatrale di Lillian Hellman del 1939
 Piccole volpi (The Little Foxes) – film del 1941 diretto da William Wyler
 The Little Foxes – film per la televisione del 1956 diretto da George Schaefer